Paranapanema (rivier), een rivier in Brazilië
Paranapanema (gemeente), een gemeente in Brazilië